Övre Sjön kan syfta på:
Övre sjön (engelska Lake Superior, franska Lac Supérieur), Nordamerika, 

Övre Sjön, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (11,9 ha)
Övre Sjön, Västmanland, sjö i Sala kommun, 
Övre Sjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (31,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn